Гокио:
 В Непале:
 Гокио (Гокио-Ри, Gokyo Ri) — гора в Непале высотой 5483 м в районе Джомолунгмы.
 Гокио — деревня в Непале у подножия горы Гокио-Ри.
 Гокио — озеро в Непале у подножия горы Гокио-Ри.

 Другие значения:
 Гокио () — деревня в Грузии, в Ахалкалакском районе.